Chaumont est un terme d'ancien français, fixé dans des toponymes, devenu également patronyme.

Il correspond au type toponymique picard, normand et occitan méridional . C'est un composé des éléments romans chals (Wace, Roman de Rou) / caux (Karle li Caux, Chanson de Roland) issus du latin calvus qui signifie « chauve » (forme jadis féminine, le masculin ayant été refait sur le féminin) et de mont issu du latin mons et qui signifie « colline, hauteur, éminence, mont. ». Soit le .

Patronyme 

 Alexandre II, chevalier, puis marquis de Chaumont (1640-1710), premier ambassadeur de France au Siam ;
 Antoine-Martin Chaumont de La Galaizière (1697-1783), chancelier de Lorraine ;
 Barthélémy-Louis-Martin Chaumont (1737-1808), évêque de Saint-Dié ;
Benoit Chaumont (1978-), journaliste et reporter français ;
Céline Chaumont (1846-1926) comédienne française
 Chaumont de La Millière (1746-1803), ingénieur des ponts et chaussées français ;
 Jacques Chaumont (1934-), homme politique français ;
 Jean François Chaumont (1774-1856), ingénieur du génie maritime français, membre de la commission des sciences et des arts de la campagne d'Égypte ;
 Jean-François Chaumont (1744-1828), député d'Ille-et-Vilaine à la Convention.
 Jean-Michel Chaumont, sociologue belge.
 Lambert Chaumont (163?-1712), musicien belge ;
 Madeleine Chaumont (1896-1973), enseignante française de mathématiques ;
 Marcelle Chaumont (1891-1990), personnalité de la grande couture française ;
 Nadège Bobillier-Chaumont (1988-), patineuse artistique française ;
 Pierre Antoine Dupont-Chaumont (1759-1838), général de division français ;
 Pierre-Chaumont Liadières (1792-1858), militaire et homme politique français ;
 Jacques-Donatien Le Ray de Chaumont (1726–1803), un Père de la Révolution américaine ;
 Émile Chaumont (1877-1927), peintre français.

Toponyme

Chaumont, village de la commune de Florennes
 Chaumont, hameau de la commune de Vaux-sur-Sûre
 Chaumont-Gistoux, commune de la province du Brabant wallon

Chaumont, un village de Lyme, ville de l'État de New York

Chaumont, commune italienne du Piémont

Chaumont, montagne et village suisse dans le canton de Neuchâtel
 Chaumont, ancienne commune et village disparu du canton de Fribourg, sur le territoire de Bas-Vully.

Chaumont, préfecture de la Haute-Marne
 Chaumont, commune du Cher
 Chaumont, ancienne commune du Jura, aujourd'hui intégrée à Saint-Claude
 Chaumont, commune de l'Orne
 Chaumont, commune de la Haute-Savoie
 Chaumont, ancien village intégré dans la commune d'Einvaux, en Meurthe-et-Moselle
 Chaumont, commune de l'Yonne

Voir aussi :
Chaumont-d'Anjou, commune de Maine-et-Loire.
Chaumont-devant-Damvillers, commune de la Meuse
Chaumont-en-Vexin, commune de l'Oise
Chaumont-la-Ville, commune de l'est de la Haute-Marne (ne pas confondre avec la préfecture de la Haute-Marne)
Chaumont-Semoutiers, lieu-dit de la commune  de Semoutiers-Montsaon, où se trouve l'ancienne Base aérienne de Chaumont-Semoutiers de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord
Chaumont-le-Bois, commune de la Côte-d'Or
Chaumont-le-Bourg, commune du Puy-de-Dôme
Chaumont-Porcien, commune des Ardennes
Chaumont-sur-Aire, commune de la Meuse
Chaumont-sur-Loire, commune de Loir-et-Cher
Chaumont-sur-Tharonne, commune de Loir-et-Cher
Tourcelles-Chaumont, commune des Ardennes
Ville-devant-Chaumont, commune de la Meuse

Cours d'eau 
 Ru de Chaumont, cours d'eau français de Seine-et-Marne qui conflue avec la Seine.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France